Palazzo del Monte di Pietà ist der Name verschiedener Monte di Pietà in Italien:
Palazzo del Monte di Pietà in Busseto
Palazzo del Monte di Pietà in Catania
Palazzo del Monte di Pietà in Ferrara
Palazzo del Monte di Pietà in Livorno
Palazzo del Monte di Pietà in Mailand
Palazzo del Monte di Pietà in Messina
Palazzo del Monte di Pietà in Neapel
Palazzo del Monte di Pietà in Padua
Palazzo del Monte di Pietà in Palermo
Palazzo del Monte di Pietà in Rom
Palazzo del Monte di Pietà in Treviso
Palazzo del Monte di Pietà in Vicenza